Майкл де ла Поль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майкл де ла Поль, 1-й граф Саффолк (ок. 1330—1389) — английский аристократ и военачальник.
 Майкл де ла Поль, 2-й граф Саффолк (ок. 1367—1415) — английский аристократ и военачальник.
 Майкл де ла Поль, 3-й граф Саффолк (1394—1415) — английский аристократ и военачальник.